Az Úrvalsdeild 1942-es szezonja volt a bajnokság harmincegyedik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1942
Izland 1